Berres ist der Familienname folgender Personen:

 Frieder Berres (1928–2016), deutscher Heimatforscher
 Friedhelm Berres, deutscher Basketballspieler
 Jörg Berres (* 1958), deutscher Beamter, Rechnungshofpräsident

 Luis Batlle Berres (1897–1964), uruguayischer Politiker
 Ray Berres (1907–2007), US-amerikanischer Baseballspieler und -trainer